Канела (порт. Canela, ісп. Canela) - багатозначний термін.

 Канела — муніципалітет у Бразилії, входить до штату Ріу-Гранді-ду-Сул.
 Канела - селище в Чилі; адміністративний центр однойменної комуни.

 Канела - індіанська мова, яка відноситься до підсім'ї же мовної сім'ї макро-же.
 Канела вінтерана — рослина.